Giudizio di Salomone – dipinto di Giorgione, conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze
Giudizio di Salomone – affresco di Raffaello Sanzio, nei Musei Vaticani
Giudizio di Salomone – dipinto attribuito a Sebastiano del Piombo, conservato in Kingston Lacy (Dorset, Regno Unito)
Giudizio di Salomone – dipinto attribuito ad Andrea Mantegna e collaboratori, conservato nel Museo del Louvre a Parigi